Stefano Agostini (1614-1683) – cardinale italiano
 Stefano Agostini (1797-1877) –  docente italiano
 Stefano Agostini (1989) – ex ciclista su strada italiano